Хмелько — украинская фамилия.

Известные носители:
 Хмелько, Валерий Евгеньевич (1939—2021) — советский и украинский социолог.
 Хмелько, Михаил Иванович (1919—1996) — советский украинский живописец.

См. также 
 Хмелька